Plaatsen in Roemenië
 Băleni (Bihor)
 Băleni (Dâmbovița)
 Băleni-Români
 Băleni-Sârbi
 Băleni (Galați)